Il singolare del torneo di tennis ATP Firenze 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Adriano Panatta che ha battuto in finale Raúl Ramírez 6-2, 2-6, 6-4.

Teste di serie 

 José Luis Clerc (quarti di finale)
 Raúl Ramírez (finale)
 Gianni Ocleppo (semifinali)
 John Alexander (quarti di finale)

 Phil Dent (semifinali)
 Adriano Panatta (campione)
 Jean-François Caujolle (quarti di finale)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Firenze 1980